Dino Porrini (n. 1953) – ex ciclista su strada italiano
 Sergio Porrini (n. 1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano